Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1995 ägde rum i Barcelona den 10 till 12 mars, 1995. Nytt denna gång var att mångkamp för både damer och herrar var en del av programmet samt att gång inte längre fanns med.

Medaljsummering

Herrar

Damer

1995 i Spanien
Internationella friidrottstävlingar i Spanien
Friidrottsåret 1995
1995
Sportevenemang i Barcelona